Juin désigne généralement le sixième mois de l'année dans le calendrier grégorien. Toutefois il peut désigner :

Nom de famille 
 Alphonse Juin, (1888 - 1967), maréchal de France.
 André Juin (1885 - 1978), sculpteur français.
 Claude Juin (1935- ), écrivain et essayiste français
 Hubert Juin, pseudonyme d'Hubert Loescher (1926 - 1987), écrivain, poète, romancier et critique belge d'expression française.

Botanique 
 La neige de juin (Serissa foetida), Rubiacée de Chine du sud et de l'Asie du sud-est.

Zoologie 
 L'anax de juin (Anax junius), libellule de la famille des Aeshnidae.

Espace 
 Les Bootides de juin, pluie de météores survenant approximativement entre le 26 juin et le 2 juillet de chaque année.

Film 
 Cinq jours en juin, film français réalisé par Michel Legrand sorti en 1988.
 Trois jours en juin, téléfilm français réalisé par Philippe Venault sorti en 2005.

Télévision 
 En juin ça sera bien, émission de télévision française diffusée entre 1998 et 2001 sur La Cinquième.

Vie politique 
 Les Journées de Juin sont une révolte du peuple de Paris du 22 au  pour protester contre la fermeture des Ateliers nationaux.
 La Liste de Juin (Junilistan, en suédois), parti politique suédois fondé en 2004 et dissout en 2009.
 Le Mouvement de Juin (Juni Bevægelsen ou Junelisten en danois), mouvement politique danois.

Toponymes 

Plusieurs voies, places, sites ou édifices, de pays ou régions francophones, contiennent ce nom en français, en référence au mois ou au maréchal Juin

Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme